

Geografia

Austria 
 Regau – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck

Niemcy 
 Regau – dzielnica gminy Oberaudorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim